Oroszország
Alekszandrovszkoje – település az Irkutszki területen
Alekszandrovszkoje – település az Omszki területen
Alekszandrovszkoje – település a Tomszki területen, az Alekszandrovszkojei járás székhelye
Alekszandrovszkoje – település a Tomszki területen, a Tomszki járásban